

Cinema
Stronger Than Death, cortometraggio muto statunitense del 1914.
Stronger Than Death, cortometraggio muto statunitense del 1915 diretto da Joseph De Grasse.
Più forte della morte (Stronger Than Death), film muto statunitense del 1920 diretto da Herbert Blaché e Charles Bryant.

Musica
Stronger Than Death, album dei Black Label Society.